L'Avon Futures Tennis Championships est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1978, classée en catégorie Futures, se dispute à Atlanta du 20 au .

Julie Anthony remporte le simple dames. En finale, elle bat Marita Redondo.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Ann Kiyomura et Valerie Ziegenfuss.

Résultats en simple

Groupe I (Red)

Groupe II (Green)

Tableau final

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Avon Futures Tennis Championships
 Saison 1978 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1978
Futures
Tennis aux États-Unis en 1978
Tennis en mars 1978